Гранкин, Сергей (журналист)
 Гранкин, Сергей Юрьевич — волейболист